Wielobój indywidualny kobiet w gimnastyce artystycznej podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbył się między 9 a 20 sierpnia w hali Rio Olympic Arena.

Terminarz 
Czas BRT (UTC−03:00)

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016